Opsada Jajca 1463., hrvatsko-ugarska opsada
Opsada Jajca 1464., osmanska opsada
Opsada Jajca 1480., osmanska opsada
Opsada Jajca 1493., osmanska opsada
Bitka kod Jajca 1518., sukob hrvatsko-ugarske vojske, predvođene banom Petrom Berislavićem, s turskim snagama radi rasterećnja Jajca koje je bilo u neprijateljskom okruženju
Opsada Jajca 1525., osmanska opsada
Opsada Jajca 1528., osmanska opsada
Bitka kod Jajca 1878., odigrala se 7. kolovoza 1878.
Bitka za Jajce 1942., partizansko zauzimanje Jajca
Operacija Jajce I, njemačka akcija protiv Titovih partizana 1942.
Operacija Jajce II, njemačka akcija protiv Titovih partizana 1942.
Operacija Jajce III, njemačka akcija protiv Titovih partizana 1942.
Bitka za Jajce 1944., partizansko zauzimanje Jajca 25. rujna
Bitka za Jajce 1992., od svibnja do studenoga 1992.